«Сессна-165 Airmaster» () — американский лёгкий одномоторный самолёт. Выпускался компанией «Сессна». Сыграл важную роль в восстановлении компании «Сессна» в 30-е годы XX века после краха авиационной промышленности во время Великой депрессии в США.

История самолёта Cessna 165 

Самолет Cessna C-165 был произведен в 1934 году, поэтому первое его наименование и было С-34. Дальнейшее развитие самолет получил в поздних версиях: в версии С-37 (1937 года) самолет получил более широкую кабину, улучшенное шасси и закрылки с электроприводом. С-38 получил более высокого вертикальное хвостовое оперение, изогнутые стойки шасси и посадочный щиток под фюзеляжем. Последней модернизацией С-34 стали версии С-145 и С-165, которых было выпущено 80 единиц. Их отличие состояло в увеличении длины фюзеляжа и установка различных двигателей.

Модификации 

C-34 Вместимость 4 человека, включая пилота; двигатель 145 л. с. (108 кВт); выпущено 42 единицы.
C-37 Увеличенная (расширенная) кабина, улучшенное шасси и закрылки; выпущено 46 единиц.
C-38 Оснащена широкими шасси с изогнутыми стойками шасси, увеличено вертикальное оперение; посадочный щиток под фюзеляжем; выпущено 16 единиц.
C-39 Оригинальное обозначение Cessna C-145
C-145 Установлен двигатель Warner Super Scarab (145 л.с.); выпущено 42 единицы.
C-165 Установлен двигатель Warner Super Scarab (165 л.с.), радиальный поршневой.
C-165D Установлен двигатель Warner Super Scarab (175 л.с.), звездообразный поршневой.
UC-77B Версия Cessna C-34s для ВВС США; выпущено 2 единицы.
UC-77C Версия Cessna C-37 для ВВС США; 1942 год, выпущена 1 единица.
UC-94 Версия Cessna C-165s для ВВС США; 1942 год, выпущено 3 единицы.

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Пассажировместимость: 3 человека
 Длина: 7,52 м
 Размах крыла: 10,41 м
 Высота: 2,36 м
 Профиль крыла: NACA 2412
 Масса пустого: 626 кг
 Максимальная взлётная масса: 1066 кг
 Масса полезной нагрузки: 434 кг
 Двигатели: 1× Warner Super Scarab
 Мощность: 1× 108 kW (145 hp)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 261 км/ч
 Крейсерская скорость: 243 км/ч
 Практическая дальность: 845—1263 км
 Практический потолок: 5500 м
 Скороподъёмность: 305 м/мин

Эксплуатация 

 Королевские военно-воздушные силы Австралии

 Военно-воздушные силы Финляндии

 Военно-воздушные силы США

Примечания

Литература 

 

Самолёты Cessna
Самолёты общего назначения
Высокопланы